A Touch of Class (Fawlty Towers), een aflevering van de Britse komedieserie Fawlty Towers,
A Touch of Class (film), een Britse romantische komedie uit 1973,
ATC (band), voorheen A Touch Of Class  geheten, een voormalige Duitse popgroep.